Lembach heißen folgende geographische Objekte:

Gemeinden:
 Lembach im Mühlkreis, Marktgemeinde im Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Lembach (Bas-Rhin), Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich

Orte, Gemeindeteile:
 Lembach (Eltmann), Ortsteil der Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Hof und Lembach, Stadtteil von Großbottwar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Lembach (Homberg), Stadtteil von Homberg (Efze), Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lembach (Saldenburg), Dorf der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Lembach (Wutach), Ortsteil und Dorf der Gemeinde Wutach, Landkreis Waldshut, in Baden-Württemberg

 Lembach (Gemeinde Haag), Ortsteil der Stadtgemeinde Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Lembach (Gemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt), Katastralgemeinde der Stadt Kirchschlag, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Lembach (Gemeinde Rappottenstein), Katastralgemeinde von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Lembach (Gemeinde St. Oswald), Ortsteil der Gemeinde St. Oswald, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Lembach (Gemeinde St. Valentin), Ortsteil der Stadtgemeinde St. Valentin, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Ober-Lembach, Katastralgemeinde der Gemeinde Unserfrau-Altweitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Lembach (Gemeinde Vorau), Ortslage der Ortschaft Schachen bei Vorau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Marburg-Lembach, früherer deutscher Name eines Ortsteils von Maribor in Slowenien, siehe Limbuš (Maribor)

Gewässern:
 Lembach (Aubach), rechter Zufluss des Aubachs bei Langenaubach, Stadt Haiger, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Lembach (Bottwar), linker Zufluss der Bottwar in Hof und Lembach, Stadt Großbottwar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Lembach (Brend), linker Zufluss der Brend nach Schönau an der Brend, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Lembach (Dippacher Mühlbach), linker Oberlauf des Dippacher Mühlbachs (zum Main) bei Lembach, Stadt Eltmann, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lembach (Fischach), rechter Zufluss der Fischach bei Herlebach, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Lembach (Lainsitz), linker Zufluss der Lainsitz in Unterlembach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Lembach (Lauter), linker Zufluss der hier noch Wieslauter genannten Lauter vor Hinterweidenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Lembach (Neben-Aa), rechter Zufluss der Neben-Aa (zur Steinfurter Aa) bei Laer, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Lembach (Rabnitz), rechter Zufluss zum Rabnitzbach bei Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Lembach (Schwalm), rechter Zufluss der Schwalm bei Lendorf, Stadt Borken, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen
 Lembach (Zipfelbach) – zwei Zuflüsse des Zipfelbachs (zum Neckar) in Baden-Württemberg; flussabwärts:
 Lembach (Zipfelbach, Bittenfeld) oder Lenbächle, linker Zufluss in Bittenfeld, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis
 Lembach (Zipfelbach, Hochdorf), rechter Zufluss nach Hochdorf, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg

Personen:
 Charlotte Lembach (* 1988), französische Fechterin
 Justus Lembach (* 2001), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Lehmbach